H.Baumgärtner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinz Baumgärtner
 Hildegard Baumgärtner